Dorogino (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Dorogino (Nowosibirsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Nowosibirsk
 Dorogino (Baschkortostan), Dorf in der Republik Baschkortostan
 Dorogino (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow